Ward steht für:

 Ward (Name), Vorname und Familienname
 Ward (London), Verwaltungseinheit der City of London
 Ward (Verwaltungseinheit), Verwaltungseinheit in verschiedenen Staaten
 Ward, niederländisch waard, regionale Bezeichnung für Werder, Binneninsel
 (4908) Ward, Asteroid des Hauptgürtels
 USS Ward (DD-139), US-amerikanischer Zerstörer
 The Ward, US-amerikanischer Film von John Carpenter (2010)
 Ward Motor Vehicle Company, ehemaliger US-amerikanischer Automobilhersteller
 Ward Cyclecar Company, ehemaliger US-amerikanischer Automobilhersteller

Ward  steht für folgende geographischen Objekte:

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Ward (Alabama)
 Ward (Arkansas)
 Ward (Colorado)
 Ward (Delaware)
 Ward (Illinois)
 Ward (Iowa)
 Ward (Louisiana)
 Ward (Montana)
 Ward (Nevada)
 Ward (Oklahoma)
 Ward (Pennsylvania)
 Ward (South Carolina)
 Ward (South Dakota), im Moody County
 Ward (Texas)
 Ward (Washington)
 Ward (West Virginia)
 Ward Basin, Florida
 Ward Corner, Massachusetts
 Ward Hill, Massachusetts
 Ward Prairie, Texas
 Ward Ridge (Florida)
 Ward Springs (Minnesota)
 Ward Springs (Oklahoma)

Orte in Neuseeland:
 Ward (Neuseeland)

in Antarktika:
 Ward-Gletscher, zwei Gletscher
 Ward-Inseln, Inselgruppe vor der Antarktischen Halbinsel
 Ward Lake, See im Viktorialand
 Ward-Nunatakker, Nunatakker im Enderbyland
 Ward Rock, Felsformation im Enderbyland
 Ward Stream, Gletscherbach im Viktorialand
 Ward Tower, Berg in der Britannia Range
 Ward Valley, Tal im Viktorialand
 Mount Ward, zwei Berge

Siehe auch:
 Ward County, Countys in den Vereinigten Staaten
 Ward River, Flüsse in Australien
 Wardt, dorf in Xanten, Nordrhein-Westfalen
 Warft, Siedlungshügel
 Hohe Ward, Waldgebiet in Nordrhein-Westfalen
 Infinity Ward, Spieleentwicklerunternehmen
 Waardt,  Ortslage in Solingen, Nordrhein-Westfalen
 Edo de Waart (* 1941), niederländischer Dirigent
 Wart